Willem Janssen (voetballer, 1880), Nederlands voetballer, in 1907 uitkomend voor het Nederlands elftal
 Willem Janssen (voetballer), Nederlands voetballer, geboren in 1986
 Willem Janssen (muzikant) en schrijver, ook bekend onder het pseudoniem Clemm